Josep Maria Boix i Marginedas és restaurador i hoteler, amb establiments a Bolvir, Martinet de Cerdanya i Barcelona
 Josep Maria Boix i Raspall (Barcelona 1887-1973) va ser jurista i director de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears (1935-1939)
 Josep Maria Boix i Rissech (Torroella de Montgrí 1908-Girona 1980) va ser compositor de sardanes
 Josep Maria Boix i Selva (Barcelona 1914-Girona 1996) va ser poeta, editor i traductor. Pare del músic i cantant Xesco Boix.
 Josep Maria Boix Vila té un carrer dedicat a Sueca